Alberto Alberani Samaritani – ex pallanuotista italiano
 Amerigo Alberani – attore e regista cinematografico italiano